Starrett est un patronyme porté notamment par : 

 Charles Starrett (1903-1986), acteur américain ;
 Jack Starrett (1936-1989), acteur et réalisateur américain ;
 Vincent Starrett (1886-1974),  écrivain et journaliste américain.

Homonymie de patronyme